Мандт Мартын Мартынович (; 1800—1858) — врач, хирург, доктор медицины, лейб-медик царя Николая I, .

Биография 
Родился в семье хирурга в Пруссии в городе Вейенбурге. Учился медицине в Берлинском университете. Принял участие в качестве судового врача и зоолога в полярной экспедиции к берегам Гренландии (1821). По материалам экспедиции защитил (1822) докторскую диссертацию. В 1830 году Мандта избрали ординарным профессором хирургии Грайфсвальдского университета.

В 1835 году Мандт получил возможность сопровождать великую княгиню Елену Павловну в её поездке на минеральные воды, а затем стал её постоянным врачом и переехал в Россию. Мандта пригласили для оказания медицинской помощи к императрице Александре Фёдоровне. За оказанные императрице услуги Николай сделал Мандта почётным лейб-медиком (1835).

Н. И. Пирогов, познакомившийся с Мандтом ещё до приезда последнего в Россию и потом встречавшийся с ним в Петербурге считал его недюжинным человеком, отмечая вместе с тем нелестные стороны его характер: тщеславие, карьеризм, несправедливую резкость в суждениях о других.

Cтановится лейб-медиком царя Николая I (1840) и высочайшим указом для него вводится новая должность  — почётного лейб-медика и консультанта и присваивается чин действительного статского советника (9.11.1840). Благодаря влиятельному положению при дворе, Мандт приобретает обширную частную практику.

Мандт обладал громадной силой внушения. М. А. Корф вспоминал, что когда он упомянул в присутствии царя, что «хочет посоветоваться с Мандтом». На это Николай I заметил: «И прекрасно сделаешь: Мандт очень искусный человек, и тем больше искусный, что умеет действовать не только на физику, но и на воображение. С моею женой он сделал просто чудеса, и мы оба от него в восхищении. Не верь здешним докторам, если они его бранят: это оттого, что он в тысячу раз умнее и учёнее их. Советуйся с ним одним и одному ему доверяй». К русским врачам Мандт относился пренебрежительно и надменно, оказался совершенно чужд стране, в которой провел около 20 лет, восстановив против себя общественное мнение. 

Мандт, единственный из врачей императорского дома, обследовав великую княжну Александру Николаевну, сообщил о её смертельной болезни Николаю I, отправившись для этого на встречу с ним в Англию. 

Наряду с придворной медицинской деятельностью Мандт занимался преподаванием. В основном оно было связано с распространением его «атомистической теории», которую современные исследователи называют «сочетанием гомеопатии и явного шарлатанства». В ноябре 1840 года граф П. А. Клейнмихель сообщил президенту Медико-хирургической академии, что император пожелал, чтобы Мандт занимался практически с 12 студентами пятого курса. По мысли Мандта, его слушатели должны были на практике распространять учение своего наставника. В стенах Академии, благодаря покровительству императора, Мандт занял совершенно не зависимое от Конференции Академии положение. В апреле 1841 года Мандт был назначен профессором госпитальной терапевтической клиники Императорской Медико-хирургической академии. ассистентом к нему, по его пожеланию, был назначен лекарь Н. Д. Здекауер, впоследствии лейб-медик императора Александра II. В то же время Мандт также являлся прусским обер-медицинальратом. 

В конце 1841 года вышел в отставку с сохранением обязанностей лейб-медика. Мандт был удостоен чина тайного советника (25.6.1850).

После смерти Николая I возвратился в Германию (1855). Умер (1858) во Франкфурте-на-Одере.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Преподаватели Императорской медико-хирургической академии